AK peut faire référence à :

Codes 
 AK, Alaska, selon les abréviations postales des États-Unis.
 AK, AirAsia, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
 ak, akan (ISO 639-1).

Sigles et abréviations 
 AK, ante kalendas, expression latine signifiant « avant les calendes ».
 aK, attokelvin.
 AK, Armia Krajowa, mouvement de résistance polonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
 AK, Arbeiterkammer, chambre du travail autrichienne.
 AK, AK Parti, ou plus généralement AKP, , Parti de la justice et du développement en Turquie.
 AK, Arlberg-Kandahar une piste mythique de l'histoire du ski alpin.
 AK désigne la main As-Roi au poker, dans la variante texas hold'em. A-K pour Ace-King.
 AK, Abréviation utilisée par les professionnels et sur les forums de finance désignant une augmentation de capital.

Autres sens 
 AK-47, Avtomat Kalashnikova 1947, fusil d'assaut plus connu sous le nom de « Kalachnikov ».
 A.K. (1985), film réalisé par Chris Marker à propos du making of de Ran d'Akira Kurosawa.
 AK Press, éditeur indépendant spécialisé dans la littérature radicale et anarchiste.

Notes et références 

Code